Все́волод Владисла́вович Во́лков (нар.  року, УРСР) — український програміст.

З життєпису 
Закінчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту (1993) за фахом «промислова електроніка». Живе в Києві.

1991-го року написав програму «Volkov Commander» з метою отримати швидший аналог Norton Commander для особистого використання. Того ж року програма почала широко розповсюджуватися і стала досить відомою, незважаючи на те, що до 1995 року перебувала на стадії beta-версії.

У 1998—2006-х роках працював програмістом в київській інтернет-компанії «lucky.net». З 2006 працює програмістом в київському дата-центрі «colocall.net».

Посилання 
 Всеволод Волков // Словари и энциклопедии 

Випускники КПІ
Українські програмісти